Hans Haym (1860-1921), chef d'orchestre allemand ;
 Nicola Francesco Haym (1678-1729), musicien italo-britannique ;
 Rudolf Haym (1821-1901), philosophe prussien.